Deze lijst geeft de vriendschappelijke voetbalinterlands van het A-elftal van het Tsjechisch voetbalelftal tegen de A-elftallen van de tegenstander weer. De eerste interland werd in 1994 gespeeld.

Onderstaand de vriendschappelijke voetbalwedstrijden vanaf 1994 van het Tsjechisch A-elftal.

1994-1999

2000-2009

2010-heden

Zie ook 
 Tsjechisch voetbalelftal
 Kwalificatiewedstrijden Tsjechisch voetbalelftal

Interlands